Sono di seguito riportati analisi statistiche e record di vario genere sulla fase finale del campionato mondiale di calcio.

Analisi sui risultati

Distribuzione dei successi 

Sono in tutto 80 le nazionali qualificate almeno una volta per la fase finale di un mondiale. Di queste, venticinque hanno disputato almeno una semifinale, tredici sono arrivate a disputare una finalissima e otto hanno vinto la coppa, sei delle quali hanno ottenuto due o più successi.

Le nazionali vincitrici hanno il diritto di mostrare, sul logo e sulla divisa, una stella per ogni trofeo conquistato. La federazione uruguayana, reputando le vittorie olimpiche di  e di  equivalenti alle vittorie di una coppa del mondo, ha deciso di fregiarsi di quattro stelle (due per i Mondiali FIFA e due per gli ori olimpici 1924 e 1928).

Con cinque titoli vinti, il  è la nazionale più vincente (i verde-oro sono anche soprannominati Os Pentacampeões, ovvero "i Pentacampioni") ed è anche l'unica ad aver partecipato a tutte le edizioni organizzate; la  (dal 1954 al 1990 come Germania Ovest) e l' seguono con quattro titoli e, rispettivamente, venti e diciotto partecipazioni.Il Brasile e l'Italia sono le uniche due nazionali ad aver vinto due titoli consecutivamente (1934 e 1938 per gli azzurri, 1958 e 1962 per i verde-oro). Nella finale 1970, le due nazionali si giocarono la conquista definitiva della Coppa Rimet (il terzo alloro garantiva il possesso definitivo del trofeo), che andò ai sudamericani. Dal 1974 il riconoscimento è il Trofeo Coppa del Mondo FIFA.

Solo due selezioni sono riuscite a disputare tre finali consecutive: la Germania Ovest nelle edizioni dal 1982 al 1990 (un titolo) e il Brasile in quelle dal 1994 al 2002 (due successi). Nelle ventidue finali finora disputate, solo in due occasioni si sono affrontate due nazionali già incontratesi precedentemente nell'atto conclusivo: Germania-Argentina, disputata per la prima volta nel 1986 (vittoria dei sudamericani), si è ripetuta nel 1990 e nel 2014 (due successi per i tedeschi); Brasile-Italia, dopo la finale di Messico '70, si è ripetuta nell’edizione di USA ‘94, sempre con la vittoria dei carioca, ai tiri di rigore.I tedeschi detengono il record di piazzamenti tra le prime quattro (13), mentre la Seleçao quello di partite totali disputate (114). I verdeoro sono inoltre primatisti per il numero di vittorie, di reti realizzate, della miglior differenza reti e del maggior numero di punti ottenuti (considerando 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per i pareggi e 0 in caso di sconfitta).

Le due "decane" dei mondiali si sono affrontate tra loro due volte: nella finale del 2002, vinta dal Brasile 2-0, e nella semifinale del 2014, vinta dalla Germania (in casa dei rivali) 7-1.

Le selezioni europee hanno vinto tutte le rassegne iridate tenutesi in Europa, tranne quella disputatasi in Svezia nel 1958 (appannaggio del Brasile), mentre nei tornei che hanno avuto luogo in America si è visto alzare la coppa soltanto da parte di capitani sudamericani (, Brasile e ) fino al 2014, quando a Rio de Janeiro la vittoria è andata alla Germania. 

L'Asia ha ospitato il torneo nel 2002 (Giappone e Corea del Sud) e nel 2022 (in Qatar): entrambe le occasioni hanno visto trionfare una squadra sudamericana, rispettivamente il  e l'. L'unica edizione del 2010 svoltasi in Africa (in Sudafrica) ha visto trionfare la : prima di allora, mai una compagine europea aveva vinto il titolo lontano dal Vecchio Continente.

Sei nazionali hanno vinto il mondiale organizzato in casa: l'Uruguay nel 1930, l'Italia nel 1934, l' nel 1966, la Germania Ovest nel 1974, l'Argentina nel 1978 e la  nel 1998. L'Italia (assente nel 1930) e l'Uruguay (che non prese parte alle edizioni del 1934 e del 1938 per rinuncia) sono, inoltre, le uniche due Nazionali ad aver vinto consecutivamente le prime due edizioni del torneo a cui hanno partecipato. Infine, le due Coppe Rimet vinte dalla selezione uruguaiana sono state quelle a cui hanno partecipato il minor numero di squadre: tredici.

Le uniche confederazioni calcistiche ad avere avuto nazionali vittoriose nel mondiale sono la CONMEBOL (America del sud) (dieci trofei, cinque per il Brasile tre per l'Argentina e due per l'Uruguay) e la UEFA (Europa) (dodici trofei, quattro per Italia e Germania, due per la Francia, uno ciascuno per Inghilterra e Spagna).

La "maledizione" dei campioni in carica 
C'è una sorta di "maledizione" che aleggia sulle spalle delle nazionali chiamate a difendere il titolo di campione del mondo nella successiva edizione del torneo, fin dagli albori della manifestazione, ovvero a partire dall'Uruguay degli anni trenta. Campione uscente nella prima edizione organizzata nel 1930 (nonché due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1924 e del 1928), la Celeste fu impossibilitata a difendere il titolo in Europa: infatti la federazione platense decise di boicottare il mondiale italiano del 1934, per rispondere all'assenza delle maggiori selezioni europee, ree di aver disertato la rassegna sudamericana.. La scelta di non partecipare fece dell'Uruguay anche la prima e ad oggi unica nazionale campione a non difendere il titolo nell'edizione successiva.

Successivamente toccò all'Italia una sorte simile: vincitrice nell'ultima rassegna prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, gli Azzurri furono incapaci di andare oltre il primo turno nell'edizione brasiliana del 1950 (anche a causa dei 9 titolari della nazionale italiana che erano periti nella tragedia di Superga il 4 maggio del 1949, ovvero gli "immortali" campioni del Grande Torino).

La sventura passò poi ai verde-oro: il Brasile, laureatosi campione nel 1962, fu fatto fuori al primo turno nella successiva edizione del 1966.

Nelle cinque edizioni della manifestazione da Giappone e Corea del Sud 2002 a Russia 2018, questo fenomeno si è ripetuto con singolare sistematicità: infatti in ben quattro di queste 5 manifestazioni, la nazionale chiamata a difendere il titolo è sempre uscita dalla competizione al primo turno. È infatti toccata la stessa sorte alla Francia nel 2002, all'Italia nel 2010, alla Spagna nel 2014 e alla Germania nel 2018. La maledizione verrà poi interrotta dalla Francia nel 2022 arrivando in finale.

Ad integrare il quadro, in altre quattro occasioni le nazionali detentrici della coppa non andarono oltre il secondo turno: furono l'Inghilterra nel 1970, la Germania Ovest nel 1978, l'Argentina nel 1982 e l'Italia nel 1986.

Pertanto, in tredici edizioni su ventuno (escludendo la prima edizione in cui nessuno era campione in carica) la squadra detentrice non è riuscita a raggiungere le semifinali del torneo successivo.

Distribuzione geografica delle edizioni
In corsivo le edizioni non ancora disputate.

Dal 1930 fino al 2018, i mondiali di calcio sono stati organizzati prevalentemente da nazioni europee (11 volte) o americane (8, di cui 5 in America meridionale e 3 in quella settentrionale.. Nel Vecchio Continente, il torneo si è svolto sempre in Europa occidentale tranne quello in Russia nel 2018, primo paese dell'Europa dell'Est ad essere teatro della fase finale.

L'Asia ha ospitato il torneo in Corea del Sud e Giappone nel 2002 e in Qatar nel 2022, mentre l'edizione in Sudafrica nel 2010 è stata l'unica disputatasi in Africa.

L'Oceania è il solo continente a non aver mai organizzato un campionato mondiale di calcio.

Cinque paesi hanno ospitato due volte la fase finale di un campionato del mondo: il Brasile (nel 1950 e nel 2014), la Francia (nel 1938 e nel 1998), la Germania (nel 1974 - Germania Ovest - e nel 2006), l'Italia (nel 1934 e nel 1990) ed il Messico (nel 1970 e nel 1986). Quest'ultima nazione, con la rassegna 2026, diventerà la prima ad organizzare il torneo per tre volte.

La distanza in anni fra la prima e la seconda edizione ospitata è di:
Messico, 16 anni (tra la seconda e la terza assegnazione sono trascorsi 40 anni);
Germania 32 anni;
Italia 56 anni;
Francia 60 anni;
Brasile 64 anni;

In totale il torneo iridato si è giocato in diciotto diverse nazioni, numero che salirà a diciannove contando anche l'edizione del 2026. Quella del 2002 è stata la prima ospitata da due paesi, mentre l’edizione 2026 sarà il primo mondiale a svolgersi in tre diverse nazioni: Stati Uniti, Messico (entrambe già teatro della fase finale in precedenza) e Canada, al debutto in veste di organizzatore.

Qatar 2022 è stato il primo campionato mondiale di calcio ospitato in uno stato arabo, a maggioranza musulmana e a disputarsi nell'autunno dell'emisfero boreale, anziché tra primavera ed estate. Inoltre è stato il torneo giocato nella nazione più piccola, quattro anni dopo quello svoltosi nella più estesa (in assoluto).

Piazzamenti 
Segue la lista delle 25 squadre che hanno raggiunto le prime quattro posizioni in almeno un mondiale.

Il Brasile e la Germania sono le uniche nazionali ad avere sempre ottenuto la qualificazione sul campo (esclusi, quindi, i casi in cui c'era la qualificazione automatica, in quanto nazioni organizzatrici oppure campioni in carica, fino a quando questa possibilità era prevista dal regolamento).

I brasiliani, i tedeschi e l' sono gli unici ad avere vinto almeno una volta entrambe le versioni del trofeo utilizzate fino ad oggi. La nazionale verdeoro, infine, è stata l'unica ad avere alzato il trofeo due volte vincendo tutte le partite della fase finale: nel 1970 (sei successi consecutivi) e nel 2002 (quando ha prevalso in tutte e sette gli incontri). La nazionale tedesca e quella argentina, invece, sono le uniche ad avere vinto due volte il campionato mondiale subendo una sconfitta nel corso del torneo, rispettivamente nel 1954 e nel 1974 i tedeschi e nel 1978 e nel 2022 gli argentini. L'altra nazionale che ha trionfato pur subendo una sconfitta durante la competizione è stata la Spagna (nel 2010).

Piazzamenti rispetto ai continenti di nazionali partecipanti e paesi organizzatori
Solo nazionali appartenenti a UEFA (Europa) e CONMEBOL (Sud America) hanno vinto almeno un titolo mondiale. A seguire vi è una tabella che sintetizza il numero di vittorie in base a paese organizzatore e vincitore:

Delle otto nazionali che hanno conquistato almeno un titolo, quattro sono riuscite a vincere al di fuori del proprio continente: il Brasile nel 1958 in Svezia, nel 1970 in Messico, nel 1994 negli Stati Uniti e nel 2002 in Corea del Sud e Giappone; l'Argentina nel 1986 in Messico e nel 2022 in Qatar; la Spagna nel 2010 in Sud Africa; la Germania nel 2014 in Brasile. Di queste, la selezione iberica è l'unica a non aver mai vinto nel proprio continente.

Prestazione della squadra ospitante 
Sei delle otto nazionali ad aver vinto il campionato mondiale hanno conquistato un titolo in casa. Le eccezioni sono rappresentate dal Brasile (campione per cinque volte extra muros, ma a secco nelle edizioni casalinghe del 1950 e del 2014) e dalla Spagna (organizzatrice nel 1982 e vincitrice in Sudafrica nel 2010).

L'Inghilterra (1966) ha vinto il suo unico trofeo nell'edizione ospitata. L'Uruguay (1930), l'Italia (1934), l'Argentina (1978) e la Francia (1998) vinsero il primo alloro in casa, ma successivamente hanno trionfato anche all'estero; invece la Germania (1974) riuscì ad imporsi prima in Svizzera nel 1954 e nel 1974 conquistò il secondo titolo davanti ai propri tifosi.

Gli italiani ed i tedeschi vinsero la competizione quando ospitarono per la prima volta il mondiale, ma non riuscirono a ripetersi quando l'organizzazione fu nuovamente di loro competenza. Nella seconda edizione organizzata dalle due nazioni, i tedeschi vinsero in Italia e gli italiani in Germania.

Altre nazioni inoltre hanno avuto degli exploit durante i tornei da loro organizzati: la  (seconda classificata nel 1958), il  (terza nel 1962), la  (quarta nel 2002), il  (quarti di finale raggiunti nel 1970 e nel 1986) e il  (ottavi di finale raggiunti per la prima volta nel 2002, risultato poi eguagliato nel 2010 in Sudafrica, nel 2018 in Russia e nel 2022 in Qatar), la  (quarti di finale nel 2018, record dalla caduta dell'Unione Sovietica, il cui risultato migliore era stato il quarto posto ottenuto nel 1966). Questi sono stati i migliori risultati mai ottenuti da tali nazionali, proprio conseguiti nel loro paese.

Nel 2010 il  e nel 2022 il  sono state le uniche squadre ospitanti a non superare il primo turno.

Commissari tecnici

Bora Milutinović è stato l'unico selezionatore a guidare una squadra di casa in due diverse occasioni: il Messico nel 1986 e gli  nel 1994.

Esordienti 
Dal 1930 fino ad oggi, in tutte le edizioni dei mondiali c'è stata almeno un'esordiente.

Nel corso degli anni, a causa dei cambiamenti politici, molte nazionali sono scomparse venendo sostituite da altre.
Ne è un esempio la Germania, che si qualificò ai mondiali del 1934 e del 1938 e poi, a causa della seconda guerra mondiale, fu divisa in Est ed Ovest, entrambe le quali in seguito si sarebbero qualificate per la fase finale dei Mondiali. Dopo la riunificazione nel 1990, la nazionale tedesca unita è sempre stata presente nella fase finale della competizione.

Un altro Stato che fu diviso in due è la Cecoslovacchia. Dalla sua nascita nel 1918 dopo la dissoluzione dell'Impero austro-ungarico, si qualificò ad otto mondiali e riuscì ad arrivare in finale due volte, perdendole entrambe: nel 1934 con l' e nel 1962 con il . Dopo la sua divisione nei due rispettivi stati nel 1992, la Repubblica Ceca si è qualificata per la prima volta al mondiale tedesco del 2006, dove arrivò terza nel girone dietro ad Italia e ; la Slovacchia, invece, si è qualificata all'edizione successiva in Sudafrica, riuscendo ad arrivare seconda nel girone e venendo eliminata dai  agli ottavi.

Più complesso è il caso dell'URSS: prima della sua dissoluzione nel 1991, la nazionale sovietica si qualificò a sette mondiali, riuscendo ad ottenere il quarto posto nel 1966. Dalle sue ceneri nacquero quindici stati: Azerbaigian, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Tagikistan, Armenia, Georgia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Bielorussia, Russia e Ucraina. Tra queste, solo le ultime due si sono qualificate almeno una volta alla fase finale del torneo iridato.

Anche la Jugoslavia seguì un percorso simile: sotto questo nome riuscì a qualificarsi otto volte fino al 1990, ottenendo come massimi risultati la semifinale nel 1930 (in quell'edizione non ci fu la finale per il terzo posto) ed il quarto posto nel 1962. Nei primi anni novanta si divise poi in Macedonia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia e Repubblica Federale di Jugoslavia, ribattezzata Serbia e Montenegro nel 2003. Successivamente la Serbia e Montenegro si divise nuovamente in Serbia e Montenegro, mentre nel 2016 il Kosovo ha ufficialmente aderito alla FIFA. Tra queste non si sono ancora qualificate per una fase finale dei mondiali Macedonia del Nord (nuova denominazione dal 2019), Montenegro e Kosovo.

Nazioni qualificate per confederazione 

Le statistiche considerano il numero di squadre attuali per confederazione.
 AFC: Se non si considera Israele, le partecipanti sono 13 su 46, cioè il 28,26%
 OFC: Se non si considera l'Australia membro OFC, l'unica partecipante rimane la Nuova Zelanda su un totale di 13 nazionali, cioè il 7,69%

Migliori prestazioni in base alla confederazione 
Finora, le migliori prestazioni sono state ottenute dalla UEFA (Europa) e dalla CONMEBOL (Sudamerica). Le due confederazioni hanno vinto rispettivamente dodici e dieci titoli e tutte le nazionali giunte finora in finale sono affiliate a queste due confederazioni. Solo tre squadre non appartenenti ad esse sono riuscite nell'impresa di raggiungere le semifinali: gli  (nel 1930), la  (nel 2002) e il  (nel 2022). L'Oceania è stata rappresentata quattro volte e solo una volta una squadra oceaniana ha superato il primo turno: l' nel 2006 (che si è ripetuta nel 2022, dove però ha partecipato come affiliata all'AFC, la confederazione asiatica).

Il primato per il maggior numero di successi consecutivi di una confederazione è detenuto dalle squadre europee (Italia nel 2006, Spagna nel 2010, Germania nel 2014, Francia nel 2018). Dopo  la CONMEBOL era in vantaggio 9-8, dopo  si trova sotto 12-10., ,  e  sono state, finora, le uniche nazionali ad essersi imposte fuori dai loro confini continentali.

Record (individuali)

Edizioni e presenze 

Maggior numero di convocazioni (in corsivo le edizioni senza alcuna presenza)
5 Antonio Carbajal  (1950-1954-1958-1962-1966)
5 Lothar Matthäus  (1982-1986-1990-1994-1998)
5 Rafael Márquez  (2002-2006-2010-2014-2018)
5 Lionel Messi  (2006-2010-2014-2018-2022)
5 Cristiano Ronaldo  (2006-2010-2014-2018-2022)
5 Andrés Guardado  (2006-2010-2014-2018-2022)
5 Gianluigi Buffon  (1998-2002-2006-2010-2014)
5 Guillermo Ochoa  (2006-2010-2014-2018-2022)

Maggior numero di edizioni con almeno una presenza
5 Antonio Carbajal  (3 gare nel 1950, 1 nel 1954, 3 nel 1958, 3 nel 1962, 1 nel 1966)
5 Lothar Matthäus  (2 gare nel 1982, 7 nel 1986, 7 nel 1990, 5 nel 1994, 4 nel 1998)
5 Rafael Márquez  (4 gare nel 2002, 4 nel 2006, 4 nel 2010, 4 nel 2014, 3 nel 2018)
5 Lionel Messi  (3 gare nel 2006, 5 nel 2010, 7 nel 2014, 4 nel 2018, 7 nel 2022)
5 Cristiano Ronaldo  (6 gare nel 2006, 4 nel 2010, 3 nel 2014, 4 nel 2018, 5 nel 2022)
5 Andrés Guardado  (1 gara nel 2006, 3 nel 2010, 4 nel 2014, 4 nel 2018, 1 nel 2022)

Maggior numero di partite giocate
26 Lionel Messi  (3 nel 2006, 5 nel 2010, 7 nel 2014, 4 nel 2018, 7  nel 2022)
25 Lothar Matthäus  (2 nel 1982, 7 nel 1986, 7 nel 1990, 5 nel 1994, 4 nel 1998)
24 Miroslav Klose  (7 nel 2002, 7 nel 2006, 5 nel 2010, 5 nel 2014)
23 Paolo Maldini  (7 nel 1990, 7 nel 1994, 5 nel 1998, 4 nel 2002)
22 Cristiano Ronaldo  (6 nel 2006, 4 nel 2010, 3 nel 2014, 4 nel 2018, 5 nel 2022)
21 Uwe Seeler  (5 nel 1958, 4 nel 1962, 6 nel 1966, 6 nel 1970)
21 Władysław Żmuda  (7 nel 1974, 6 nel 1978, 7 nel 1982, 1 nel 1986)
21 Diego Armando Maradona  (5 nel 1982, 7 nel 1986, 7 nel 1990, 2 nel 1994)

Maggior numero di minuti giocati
 Lionel Messi

Plurivincitori 
Se l'anno è indicato in grassetto il giocatore ha disputato la finale di quell'edizione. Se l'anno è indicato in corsivo il giocatore non è mai sceso in campo in quell'edizione del Mondiale.

Solo in 3 sono riusciti a vincere il titolo sia da giocatori che da selezionatori (tra parentesi i trionfi in panchina):

Di questi, Beckenbauer e Deschamps erano anche capitani delle rispettive nazionali quando vinsero la coppa da giocatori.

Disciplina 
Maggior numero di espulsioni
2 Rigobert Song  (una nel 1994 e l'altra nel 1998)
2 Zinédine Zidane  (una nel 1998 e l'altra nel 2006)
Maggior numero di cartellini
7 Javier Mascherano  (2006-2018, tutti gialli)
Espulsione più veloce
56 secondi José Batista  (1986)
 Ammonizione più veloce
13 secondi Jesús Gallardo  (2018)

Gol 

Maggior numero di gol segnati
16 Miroslav Klose  (5-2002, 5-2006, 4-2010, 2-2014)
Partite con almeno 1 gol segnato
11 Ronaldo 
11 Lionel Messi 
Maggior numero di gol segnati in una singola edizione
13 Just Fontaine  (1958; 3 al , 2 alla , 1 alla , 2 all', 1 al , 4 alla ) 
Maggior numero di edizioni concluse con almeno una rete
5 Cristiano Ronaldo  (1 nel 2006, 1 nel 2010, 1 nel 2014, 4 nel 2018, 1 nel 2022)
Calciatore ad aver segnato in tutte le partite della fase ad eliminazione diretta (dagli ottavi di finale)
György Sárosi  (2 gol negli ottavi di finale, 1 nei quarti di finale, 1 nelle semifinali e 1 in finale nel 1938)
Salvatore Schillaci   (1 gol negli ottavi di finale, 1 gol ai quarti di finale, 1 gol in semifinale e 1 gol nella finale terzo posto nel 1990) 
Lionel Messi  (1 gol negli ottavi di finale, 1 nei quarti di finale, 1 nelle semifinali e 2 in finale nel 2022)
Maggior numero di gol in una partita
5 Oleg Salenko  (Russia-Camerun 6-1, 1994, Gruppo B)
Maggior numero di partite consecutive terminate con una marcatura
6 Just Fontaine  (1958, tutte le partite), Jairzinho  (1970, tutte le partite)
Gol più veloce
 11 secondi Hakan Sukur  (2002, Corea del Sud-Turchia, finale terzo posto) 
Gol più tardivo (tempi regolamentari)
102 minuti e 27 secondi Mehdi Taremi  (2022, Inghilterra-Iran 6-2, fase a gironi)
 Gol più tardivo (tempi supplementari)
120 minuti e 51 secondi Abdelmoumene Djabou  (2014, Germania-Algeria 2-1 dts, ottavi)
Tripletta più veloce
8 minuti László Kiss  (1982, dal 69' al 76' contro )
Capocannoniere con la squadra eliminate al primo turno
Oleg Salenko  (1994)

Gol più veloci

Gol storici

Gol celebri 
Fonti:

Età 
I primati riportati si riferiscono alla fase finale di un campionato mondiale di calcio:
Giocatore più giovane
 Norman Whiteside (17 anni, 41 giorni)
 -  0-0, 1982, primo turno, gruppo E
Giocatore più anziano
 Essam El-Hadary (45 anni, 161 giorni)
 -  2-1, 2018, primo turno, gruppo A
Giocatore più anziano al debutto
 Essam El-Hadary (45 anni, 161 giorni)
 -  2-1, 2018, primo turno, gruppo A
Marcatore più giovane
 Pelé (17 anni, 239 giorni)
 -  1-0, 1958, quarti di finale
Marcatore più anziano
 Roger Milla (42 anni, 39 giorni)
Camerun-Russia 1-6, 1994, primo turno, gruppo B
Campione del mondo più giovane:
 Pelé (17 anni, 249 giorni)
Solna (Svezia), 29 giugno 1958
Campione del mondo più anziano:
 Dino Zoff (40 anni, 134 giorni)
Madrid (Spagna), 11 luglio 1982
Maggiore differenza d'età tra due giocatori della stessa squadra:
: 24 anni e 42 giorni, tra Roger Milla e Rigobert Song nel 1994
Maggiore differenza d'età tra due giocatori della stessa squadra campione del mondo:
: 21 anni e 297 giorni, tra Dino Zoff e Giuseppe Bergomi nel 1982
Capitano più giovane
 Tony Meola (21 anni e 109 giorni)
 -  1-5, 1990, primo turno, gruppo A
Capitano più anziano
 Essam El-Hadary (45 anni, 161 giorni)
 -  2-1, 2018, primo turno, gruppo A

Reti subite 
Maggiore imbattibilità di un portiere
518 minuti Walter Zenga  (1990, dal 1' della prima partita al 68' della semifinale);
502 minuti Peter Shilton  (1982-1986, dal 24' della prima partita del 1982 al 76' della prima partita del 1986);
477 minuti Iker Casillas  (2010-2014, dal 47' della terza partita del 2010 al 44' della prima partita del 2014);
475 minuti Sepp Maier  (1974-1978, dal 2' della finale del 1974 al 27' della quinta partita del 1978);
460 minuti Gianluigi Buffon  (2006, dal 27' della seconda partita al 7' della finale);
458 minuti Leão  (1978, dal 37' della prima partita al 45' della sesta partita);
442 minuti Gordon Banks  (1966, dal 1' della prima partita all'82' della semifinale);
427 minuti Oliver Kahn  (2002, dal 1' della seconda partita al 67' della finale);

Minor numero di gol subiti per tutta la durata del torneo
2 Walter Zenga  1990 - Fabien Barthez  1998 - Gianluigi Buffon  2006 - Iker Casillas  2010 (tra chi ha giocato tutte le partite della manifestazione).

Maggior numero di partite terminate senza subire gol
10 Fabien Barthez  (5 nel 1998, 1 nel 2002 e 4 nel 2006)
10 Peter Shilton  (4 nel 1982, 3 nel 1986 e 3 nel 1990)

Maggior numero di reti subite
25 Antonio Carbajal  (tra il 1950 e il 1966)
25 Mohamed Al-Deayea  (tra il 1994 e il 2006)

Maggior numero di reti subite in un singolo incontro
10 Luis Guevara Mora  (nel 1982 contro l')

Parentela
 Maggior numero di fratelli laureatisi campioni del mondo
2
  (1954, Fritz e Ottmar Walter)
  (1966, Bobby e Jack Charlton)
Maggior numero di fratelli convocati in una nazionale per una fase finale di un mondiale
3
 (2010, Johnny Palacios, Jerry Palacios e Wilson Palacios)

Allenatori 
Nonostante il commissario tecnico di una nazionale possa essere di nazionalità estera, mai nessun allenatore straniero ha guidato una squadra alla vittoria.

Maggior numero di partite
25 Helmut Schön  (6 nel 1966, 6 nel 1970, 7 nel 1974, 6 nel 1978).

Maggior numero di titoli mondiali
2 Vittorio Pozzo  (consecutivi: 1934, 1938).

Maggior numero di partite vinte
16 Helmut Schön  (4 nel 1966, 5 nel 1970, 6 nel 1974, 1 nel 1978)

Record (squadre) 
 Miglior media gol a partita:
5,4 (27 reti in cinque incontri)
 (1954)
 Maggior numero di reti segnate in una singola edizione:
27
 (1954)
 Maggior numero di reti subite in una singola edizione:
16 (in 2 incontri)
 (1954)
 Maggior numero di reti segnate in una singola partita:
10
 (1982, - 10-1, fase a gironi)
 Maggior numero di reti subite in una singola partita:
10
 (1982, - 10-1, fase a gironi)
 Minor numero di reti subite in un'edizione:
0 (in 4 incontri)
 (2006: la selezione elvetica uscì agli ottavi contro l' perdendo 3-0 ai tiri di rigore)
 Minor numero di reti subite in un'edizione dalla squadra campione del mondo:
2
 (1998: una su calcio di rigore contro la  nella fase a gironi ed una su azione contro la  in semifinale)
 (2006: autorete da palla inattiva contro gli  nella fase a gironi ed una su rigore contro la  in finale; questi elementi ne fanno l'unica nazionale a non aver subito una rete su azione nel corso di un'edizione vinta)
 (2010: entrambe su azione nella fase a gironi, contro  e )
 Più ampio margine di gol di scarto rispetto alla squadra perdente:
9 reti
 (1954, - 9-0, primo turno)
 (1974, - 9-0, primo turno)
 (1982, - 10-1, primo turno)
 Miglior differenza reti in un'edizione:
+17 (27 gol fatti e 10 subiti)
 (1954)
 Peggior differenza reti in un'edizione:
-16 (0 gol fatti e 16 subiti)
 (1954)
 Maggior numero di partite consecutive disputate (più edizioni):
31
 (7 nel 2002, 7 nel 2006, 7 nel 2010, 7 nel 2014, 3 nel 2018)
 Maggior numero di partite consecutive con almeno 1 gol segnato:
18
 (1930-1958)
 (1934-1958)
 Maggior numero di partite consecutive con almeno 1 gol subito:
22
 (1934-1994)
 Maggior numero di vittorie consecutive (singola edizione):
7 (tutti gli incontri disputati)
 (2002)
 Maggior numero di vittorie consecutive (più edizioni):
11
 (7 nel 2002, 4 nel 2006)
 Maggior numero di pareggi consecutivi (più edizioni):
5
 (1998-2002)
 Maggior numero di sconfitte consecutive (più edizioni):
9
 (1930-1958)
 Maggior numero di partite consecutive senza vittoria:
17
 (1962-1994)
 Maggior numero di partite consecutive senza pareggi:
16
 (1966-2006)
 Maggior numero di partite senza sconfitte (edizioni consecutive):
13
 (6 nel 1958, 6 nel 1962, 1 nel 1966)
 Maggior numero di partite disputate senza aver mai vinto:
9
 (3 nel 1982, 3 nel 2010, 3 nel 2014, 3 pareggi e 6 sconfitte)
 Maggior numero di partite disputate senza aver mai ottenuto un punto
6
 (2 nel 1930, 1 nel 1950, 3 nel 1994)
 (3 nel 1970, 3 nel 1982)
 (3 nel 1986, 3 nel 2022)
 Maggior lasso di tempo senza subire gol (singola edizione):
518 minuti
 (1990)
 Maggior lasso di tempo senza subire gol (edizioni consecutive):
557 minuti
 (2006-2010)
 Maggior numero di giocatori a segno per una squadra (singola edizione):
10
 (1982)
 (2006)
 (2018)
 Maggior numero di giocatori a segno per una squadra (singola partita):
7
 (1974, - 9-0, primo turno)
 Maggior numero di reti segnate dalla squadra perdente in una partita:
5
 (1938, - 6-5 (), 4-4 al 90', ottavi di finale)
 (1954, - 5-7, quarti di finale)
  Maggior numero di ammonizioni in una partita:
9
 (2006, - 1-0, ottavi di finale)
 (2010, - 0-1 (d.t.s), finale)
 Maggior numero di partite vinte ai tiri di rigore (in assoluto):
6
 (1990 due incontri, 1998, 2014, 2022 due incontri)
 Maggior numero di partite vinte ai tiri di rigore (singola edizione):
2
 (1990: quarti di finale e semifinale)
 (2018: ottavi di finale e quarti di finale)
 (2022: ottavi di finale e quarti di finale)
 (2022: quarti di finale e finale)

 Maggior numero di partite perse ai tiri di rigore in assoluto:
4
 (1986-2002-2018-2022)
 Minor numero di gol segnati da una squadra campione del mondo:
8
 (2010)
 Peggior media gol a partita per una squadra campione del mondo:
1,14
 (2010)
 Maggior numero di eliminazioni al primo turno:
8 
 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 e 1998, su 8 partecipazioni)
 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2014 e 2018, su 11 partecipazioni)
 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978 e 2022, su 17 partecipazioni)
 Maggior numero di confronti con la squadra di casa:
9
 (1938 quarti di finale, 1954 girone e spareggio, 1962 girone, 1970 quarti di finale, 1978 girone, 1998 quarti di finale,  2002 ottavi di finale, 2006 semifinale), con un bilancio di 4 vittorie, 4 sconfitte ed un pareggio; 3 eliminazioni e 3 passaggi del turno
 Maggior numero di reti subite in una partita da una squadra laureatasi campione del mondo nella stessa edizione:
8
 (1954, - 8-3, primo turno)
 Minor numero di partite vinte da una squadra laureatasi campione del mondo:
3 (su 4 incontri)
 (1950)
 Miglior risultato per una squadra senza vittorie all'attivo nel corso di un'edizione:
quarti di finale
 (1990) (4 pareggi e una sconfitta)
 Peggior differenza reti per una squadra campione del mondo:
+6
 (1938: 11 gol fatti e 5 subiti; 1982: 12 gol fatti e 6 subiti)
 (2010: 8 gol fatti e 2 subiti)
 Peggior risultato per una squadra imbattuta al termine del torneo:
eliminazione al primo turno (tre pareggi)
 (1982)
 (1998)
 (2010)
 Maggior lasso di tempo intercorso tra due mondiali vinti:
44 anni
 (1938-1982)
 Maggior lasso di tempo intercorso tra due finali mondiali disputate:
48 anni
 (1930-1978)
 Maggior lasso di tempo intercorso tra due piazzamenti nei primi quattro posti:
60 anni
 (1950-2010)
 Maggior lasso di tempo intercorso tra due piazzamenti nei primi otto posti:
72 anni
 (1930-2002)
 Maggior lasso di tempo intercorso tra due partecipazioni alla fase finale:
64 anni
 (1958-2022)
 Maggior lasso di tempo intercorso tra due eliminazioni al primo turno:
80 anni
 (1938-2018)
 Maggior numero di partite disputate:
114
 (in 22 partecipazioni)
 Maggior numero di reti realizzate:
237

 Miglior media gol a partita in assoluto:
2,72 (87 reti in 32 incontri)

 Miglior differenza reti in assoluto:
+129

 Maggior numero di reti subite:
130

 Minor numero di reti realizzate:
0
 (in 3 incontri)
 (in 1 incontro)
 (in 3 incontri)
 (in 3 incontri)
 Peggior differenza reti in assoluto:
-39
 e 
 Minor numero di reti subite in assoluto:
2
  (in 3 incontri)
 Maggior numero di vittorie:
76

 Maggior numero di pareggi:
22

 Maggior numero di sconfitte:
28

 Maggior numero di partecipazioni:
22
 (tutte le edizioni)
 Maggior numero di finali disputate:
8

 Maggior numero di finali vinte:
5
 (su sette disputate)
 Maggior numero di finali perse:
4

 Maggior numero di finali consecutive disputate:
3
 (1982-1990)
 (1994-2002)
 Maggior numero di piazzamenti nei primi quattro posti:
13

 Maggior numero di piazzamenti consecutivi tra le prime quattro:
4
 (2002-2014)
 Maggior numero di finali per il terzo e quarto posto disputate:
5

 Maggior numero di finali per il terzo posto vinte:
4

 Maggior numero di finali per il terzo posto perse:
3
 (tutte quelle disputate)
 Maggior numero di vittorie da parte di squadre di una confederazione:
12
UEFA (1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018)
 Maggior numero di squadre vincitrici per una confederazione (in termini assoluti):
5
UEFA (, , , , ) 
 Maggior numero di squadre vincitrici per una confederazione (in percentuale):
30% (3 su 10)
CONMEBOL (, , ) 
 Maggior numero di vittorie consecutive da parte di squadre di una confederazione:
4
UEFA (dal 2006 al 2018)
 Maggior numero di squadre di una confederazione piazzatesi tra le prime quattro:
100% (quattro su quattro)
UEFA (1934, 1966, 1982, 2006, 2018)
 Confederazione con almeno una squadra piazzatasi tra le prime quattro per il maggior numero di edizioni consecutiveː 
UEFA (1930-serie aperta)
 Confederazione con almeno una squadra piazzatasi tra le prime quattro (tra parentesi il numero dei piazzamenti):
UEFA (18): nel dettaglio  (2),  (2),  (1),  (2),  (3),  (7),  (13),  (3),  (8),  (5),  (2),  (2),  (2),  (4),  (1),  (2),  (1),  (2)
 Confederazione con il maggior numero di squadre che hanno disputato almeno una finale (tra parentesi il numero di finali disputate):
UEFA (10): nel dettaglio  (8),  (6),  (4),  (3),  (2),  (2),  (1),  (1),  (1),  (1) 
 Squadre campioni vincendo tutte le partite della fase finale del torneo:
 (nel 1970 e nel 2002)
 (nel 1930)
 (nel 1938)
 Squadre campioni con una sconfitta subita durante il torneo:
 (nel 1954 e nel 1974)
 (nel 1978 e nel 2022)
 (nel 2010) 

 Squadre campioni non vincitrici della prima partita:
 (nel 1966, pareggio)
 (nel 1982, pareggio)
 (nel 2010, sconfitta) 
 (nel 2022, sconfitta)
 Squadre sempre battute nelle finali disputate:
 (3 finali: 1974, 1978 e 2010)
 (2 finali: 1934 e 1962)
 (2 finali: 1938 e 1954)
 Squadre battute nell'unica finale disputata:
 (nel 1958)
 (nel 2018)
 Squadre piazzatesi almeno una volta in ciascuno dei primi quattro posti:

 Squadra piazzatasi più volte tra le prime quattro senza vincere il trofeo:
 (cinque volte, nel 1974, nel 1978, nel 1998, nel 2010 e nel 2014)
 Squadra senza piazzamenti tra le prime quattro con il maggior numero di partecipazioni alla fase finale:
 (17 partecipazioni al 2022)
 Squadre sempre vincitrici in semifinale:
 (cinque volte, nel 1930, nel 1986, nel 1990, nel 2014 e nel 2022)
 (due volte, nel 1934 e nel 1962)
 (due volte, nel 1938 e nel 1954)
 Maggior numero di eliminazioni consecutive al primo turno:
6
 (1930-1966, escluse le edizioni 1934 e 1938 dove la nazionale messicana non era presente)
 Maggior numero di eliminazioni consecutive agli ottavi di finale:
7
 (1994-2018)
 Squadra con il maggior numero di piazzamenti consecutivi tra le prime otto:
 (16 edizioni: 1954-2014)
 Squadre mai eliminate al primo turno:
 (su tre partecipazioni)
 (su una partecipazione)
 (su una partecipazione)
 (su una partecipazione)
 (su una partecipazione) 
 Squadre che hanno sconfitto la nazionale vincitrice:
 (nel 1954)
 (nel 1974)
 (nel 1978)
 (nel 2010) 
 (nel 2022)
 Squadre che hanno sconfitto la nazionale campione in carica:
 (nel 1950 e nel 1958)
 (nel 1954 e nel 1966)
 (nel 1954)
 (nel 1958, nel 1986, nel 1998 e nel 2006) 
 (nel 1966)
 (nel 1970 e nel 1982)
 (nel 1970 e nel 1990)
 (nel 1974 e nel 2014)
 (nel 1974)
 (nel 1978)
 (nel 1982)
 (nel 1990)
 (nel 1994)
 (nel 1998)
 (nel 2002)
 (nel 2010)
 (nel 2014)
 (nel 2018)
 (nel 2018)
 (nel 2022)
 Squadre che hanno sconfitto la nazionale ospitante:
 (nel 1938, nel 1970, nel 1978 e nel 2006)
 (nel 1950, nel 2010 e nel 2018)
 (nel 1954)
 (nel 1954)
 (nel 1958, nel 1962 e nel 1994)
 (nel 1962 e nel 1982)
 (nel 1974)
 (nel 1982)
 (nel 1994)
 (nel 2002 sia  che )
 (nel 2002  e nel 2014)
 (nel 2014 e nel 2022)
 (nel 2022)
 (nel 2022)
 Squadre sconfitte in finale in un'edizione disputata in casa:
 (nel 1950)
 (nel 1958)
 Squadre mai sconfitte in finale:
 (1930 e 1950)
 (1966)
 (2010) 
 Squadre vincitrici del trofeo in qualità di nazioni organizzatrici:
 (1930, unico mondiale ospitato)
 (1934)
 (1966, unico mondiale ospitato)
 (1974)
 (1978, unico mondiale ospitato)
 (1998)
 Squadre vincitrici del trofeo per due edizioni consecutive:
 (1934-1938)
 (1958-1962)
 Squadre vincitrici del trofeo al di fuori del proprio continente:
 4 volte (2 in Nord America, 1 in Europa e 1 in Asia)
 2 volte (1 in Nord America, 1 in Asia)
 1 volta (in Sud America)
 1 volta (in Africa)

 Squadre detentrici di almeno un titolo mondiale con il maggior numero di eliminazioni al primo turno:
 (7 volte: 1950, 1954, 1962, 1966, 1974, 2010, 2014)
 (7 volte: 1930, 1934, 1954, 1966, 1978, 2002, 2010)
 Squadre detentrici di almeno un titolo mondiale con il minor numero di eliminazioni al primo turno:
 (3 volte: 1930, 1934, 1966)
 (3 volte: 1938, 2018, 2022)
 (3 volte: 1950, 1958, 2014)
 Squadre sempre qualificate sul campo alla fase finale:

 Squadre vincitrici del trofeo nelle prime due edizioni consecutive a cui hanno partecipato:
 (1934-1938)
 (1930-1950)
 Squadre detentrici del trofeo che si sono confermate campioni:
 (nel 1938)
 (nel 1962)
 Squadre detentrici del trofeo battute in finale:
 (nel 1990)
 (nel 1998)
 (nel 2022)
 Squadre detentrici del trofeo eliminate in semifinale:
 (nel 1954)
 (nel 1958)
 (nel 1974)
 Squadre detentrici del trofeo eliminate nella seconda fase a gironi:
 (nel 1978)
 (nel 1982)
 Squadre detentrici del trofeo eliminate nei quarti di finale:
 (nel 1970)
 (nel 1994)
 (nel 2006)
 Squadre detentrici del trofeo eliminate negli ottavi di finale:
 (nel 1986)
 Squadre detentrici del trofeo eliminate al primo turno:
 (due volte: nel 1950 e nel 2010)
 (nel 1966)
 (nel 2002)
 (nel 2014)
 (nel 2018)
 Squadra vincitrice di uno o più mondiali con il minor numero di partecipazioni alla fase finale:
 (14 partecipazioni al 2022)
 Squadre vincitrici almeno per tre volte di uno dei due trofei utilizzati:
 (3 Coppe Rimet)
 (3 Trofei Coppa del Mondo, dei quali 2 come Germania Ovest)
 (3 Trofei Coppa del Mondo)
 Squadre vincitrici almeno per due volte di entrambi i trofei utilizzati:

 Squadre vincitrici almeno una volta di entrambi i trofei utilizzati:

 Detentore del titolo mondiale per più tempo consecutivamente:
 dal 10 giugno 1934 al 16 luglio 1950 (5880 giorni consecutivi, ovvero 16 anni 1 mese e 6 giorni)
 Detentore del titolo mondiale per più tempo in assoluto:
 dal 10 giugno 1934 al 16 luglio 1950; dall'11 luglio 1982 al 29 giugno 1986; dal 9 luglio 2006 all'11 luglio 2010 (8792 giorni, ovvero 24 anni e 26 giorni)

Record (edizioni) 
 Maggior numero di reti segnate:
172 ( Qatar 2022)
 Minor numero di reti segnate:
70 ( Uruguay 1930 e  Italia 1934)
 Media di gol a partita più alta:
5,38 ( Svizzera 1954)
 Media di gol a partita più bassa:
2,21 ( Italia 1990)
 Maggior numero di autogol:
12 ( Russia 2018)
 Minor numero di triplette:
0 ( Germania 2006)
 Maggior numero di cartellini:
345 gialli e 28 rossi ( Germania 2006)
 Maggior numero di debuttanti:
10 ( Italia 1934)
 Minor numero di debuttanti:
1 ( Brasile 1950,  Sudafrica 2010,  Brasile 2014 e  Qatar 2022)
 Minor numero di squadre partecipanti:
13 ( Uruguay 1930 e  Brasile 1950)
 Maggior numero di squadre partecipanti:
32 ( Francia 1998,  Corea del Sud-Giappone 2002,  Germania 2006,  Sudafrica 2010,  Brasile 2014,  Russia 2018,  Qatar 2022)
 Maggior numero di squadre imbattute in un'edizione:
5 durante  Germania 2006

 Minor numero di marcatori:
37 ( Uruguay 1930)
 Maggior numero di marcatori:
121 ( Brasile 2014)
 Minor numero di partite disputate:
17 ( Italia 1934)
 Maggior numero di partite disputate:
64 ( Francia 1998,  Corea del Sud-Giappone 2002,  Germania 2006,  Sudafrica 2010,  Brasile 2014,  Russia 2018,  Qatar 2022)
 Maggior numero di partite concluse ai tiri di rigore:
5 ( Qatar 2022)

Record (partite) 
 Partita più giocata: 
7 volte
-
-
-
 Partita giocata in più edizioni dei mondiali: 
7 edizioni 
-
-
 Partita più giocata in edizioni consecutive:
5 volte
-, dal 1974 al 1990
 Partita rigiocata a maggiore distanza temporale (con ulteriori partite nel periodo):
-, 33.759 giorni fra il 15 luglio 1930 e il 18 dicembre 2022
 Partita rigiocata a maggiore distanza temporale (senza ulteriori partite nel periodo):
-, 30.669 giorni fra il 13 luglio 1930 e il 1° luglio 2014
 Partite giocate due volte nella stessa edizione:
- (1934, quarti di finale e ripetizione)
- (1938, ottavi di finale e ripetizione)
- (1938, ottavi di finale e ripetizione)
- (1938, quarti di finale e ripetizione)
- (1954, girone e spareggio)
- (1954, girone e spareggio)
- (1954, girone e finale)
- (1958, girone e spareggio)
- (1958, girone e spareggio)
- (1958, girone e spareggio)
- (1962, girone e finale)
- (1982, girone della prima fase e semifinale)
- (1994, girone e semifinale)
- (2002, girone e semifinale)
- (2018, girone e finale per il terzo posto)
- (2022, girone e finale per il terzo posto)
 Partite tra due nazionali detentrici di almeno un titolo mondiale disputate il minor numero di volte:
-ː una volta (1966, girone)
-ː una volta (2006, ottavi di finale)
 Partite disputate tra due nazionali detentrici di almeno un titolo mondiale per numero e tipologia di incontriː
-ː quattro volte (1974, 1978, 1982, 1990) (tre volte al girone seconda fase, una volta ottavo di finale)
-ː quattro volte (1930, 1978, 2018, 2022) (due al girone iniziale, una ottavo di finale, una finale)
-ː sette volte (1958, 1966, 1986, 1990, 2006, 2010, 2014) (record di partite tra due nazionali detentrici di uno o più mondiali) (tre volte (due consecutive) finale, due volte consecutive quarto di finale, due girone iniziale)
-ː cinque volte (1962, 1966, 1986, 1998, 2002) (due al girone iniziale, un ottavo di finale, due quarti di finale)
-ː cinque volte (1974, 1978, 1982, 1986, 1990) (tre volte al girone iniziale, una girone seconda fase, una semifinale)
-ː una volta (1966) (partita tra due nazionali detentrici di uno o più mondiali disputata il minor numero di volte) (girone iniziale)
-ː due volte (1930, 1986) (una finale, un ottavo di finale)
-ː quattro volte (1958, 1986, 1998, 2006) (una finale, una semifinale, due quarti di finale)
-ː due volte (2002, 2014) (una finale, una semifinale)
-ː quattro volte (1958, 1962, 1970, 2002) (due quarti di finale, due volte girone iniziale)
-ː cinque volte (1938, 1970, 1978, 1982, 1994) (due volte finale, una volta semifinale, una finale per il terzo posto, una girone seconda fase)
-ː cinque volte (1934, 1950, 1962, 1978, 1986) (una girone finale, tre girone iniziale, una ottavo di finale)
-ː due volte (1950, 1970) (una partita decisiva per il girone finale, una semifinale)
-ː quattro volte (1958, 1982, 1986, 2014) (due semifinali, una finale per il terzo posto, un quarto di finale)
-ː tre volte (1966, 1982, 2022) (due al girone iniziale, un quarto di finale)
-ː cinque volte (1938, 1978, 1986, 1998, 2006) (una finale, due quarti di finale, una ottavo di finale, una girone iniziale)
-ː una volta (2006) (partita tra due nazionali detentrici di uno o più mondiali disputata il minor numero di volte) (ottavo di finale)
-ː quattro volte (1966, 2002, 2010, 2018)  (tre al girone iniziale, un quarto di finale)
-ː cinque volte (1966, 1970, 1982, 1990, 2010) (una finale, una semifinale, una quarto di finale, una ottavo di finale, una girone seconda fase)
-ː cinque volte (1962, 1970, 1978, 1982, 2006) (una finale, due semifinali, una girone iniziale, una girone seconda fase)
-ː cinque volte (1966, 1982, 1994, 2010, 2022) (tre al girone iniziale, una girone seconda fase, una semifinale)
-ː quattro volte (1966, 1970, 1986, 2010) (due volte finale per il terzo posto (la più disputata), una quarto di finale, una girone iniziale)
-ː due volte (1990, 2014) (finale per il terzo posto, girone iniziale)
-ː due volte (1950, 1982) (una girone iniziale, una girone seconda fase)
-ː tre volte (1954, 1966, 2014) (un quarto di finale, due girone iniziale)
-ː tre volte (1934 (due volte), 1994) (quarto di finale in entrambi i casi)
-ː tre volte (1970, 1990, 2014) (due volte girone prima fase, una ottavo di finale)
-ː due volte (1950, 1990) (una girone finale, una girone iniziale)
 Partite decise più volte ai calci di rigore:
-ː due volte (1998, 2006)
-ː due volte (2014, 2022)
 Partita più volte non concluse nei tempi regolamentari:
-ː tre volte (1966, 1970, 1990)
 Nazionali con il maggior numero di partite disputate mai affrontatesi in una fase finale
 e 
 Maggior numero di cartellini:
16 (- 2006, ottavi di finale),
 (9) 8 ammonizioni,1 espulsione, (7) (2022, - 2-2 (5-6) rig. Quarti di finale)
 Maggior numero di ammonizioni:
15
 (8), (7) (2022, - 2-2 (5-6) rig. Quarti di finale)
 Maggior numero di espulsioni:
4 (- 2006, ottavi di finale: due per parte)
 Maggior numero di reti segnate:
12 (- 7-5 nel 1954, quarti di finale)
 Maggior numero di reti segnate in una partita inaugurale:
6 (- 4-2 nel 2006)
 Maggior numero di reti segnate in una partita finita in parità:
8
- 4-4 () ai gironi nel 1954
- 4-4 ai gironi nel 1962
 Maggior numero di reti segnate nei tempi supplementari:
5 (- 4-3 (d.t.s.), 1-1 al 90', in semifinale nel 1970)
  Maggior numero di reti segnate da una squadra nei tempi supplementari:
3
 (- 4-3 (d.t.s.), 1-1 al 90', in semifinale nel 1970)
 Partite decise ai calci di rigore con il maggior numero di tiri calciati:
- (1982): 12 rigori
- (1994): 12 rigori

Statistiche sulle finali 

NB: Si considera una finale la partita decisiva del 
Finali disputate più volte tra due stesse squadre:
 -, 3 volte (due consecutive) (1986, 1990, 2014)
 -, 2 volte (1970, 1994)
 Statistiche relative ai gol messi a segno:
Massimo 7, in - 2-5 nel 1958
Minimo 0, in - 0-0 nel 1994
Gol totali: 83 (media 3,67 a partita), dei quali 82 gol e 1 autogol
 Concluse ai supplementari:
5 (1934, 1966, 1978, 2010, 2014)
 Concluse ai calci di rigore:
3 (1994, 2006, 2022)
 Rimonte:
9 (1930, 1934, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1974, 2006)
 Entrambe le squadre a segno:
16 (dal 1930 al 1986, 2006, 2018, 2022)
 Solo una squadra a segno:
5 (1990, 1998, 2002, 2010, 2014)
 Nessuna squadra a segno:
1 (1994)
 Concluse con un gol di scarto:
8 (1934, 1950, 1954, 1974, 1986, 1990, 2010, 2014)
 Concluse con due gol di scarto:
8 (1930, 1938, 1962, 1966, 1978, 1982, 2002, 2018)
 Concluse con tre gol di scarto:
3 (1958, 1970, 1998)
 Interamente sudamericane:
2 (1930, 1950)
 Interamente europee:
9 (1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 2006, 2010, 2018)
 Disputate tra una squadra europea ed una sudamericana:
11 (1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2022)
 Con il maggior numero di espulsi:
2 nel 1990, entrambi dell' (Gustavo Dezotti e Pedro Monzón)
 Triplette:
2
 Geoff Hurst nel 1966
 Kylian Mbappé nel 2022
 Doppiette:
8
 Gino Colaussi nel 1938
 Silvio Piola nel 1938
 Helmut Rahn nel 1954
 Vavá nel 1958
 Pelé nel 1958
 Mario Kempes nel 1978
 Zinédine Zidane nel 1998
 Ronaldo nel 2002
 Lionel Messi nel 2022

Giocatori che hanno segnato in due finali mondiali:
5
 Vavá (1958, 1962)
 Pelé (1958, 1970)
 Paul Breitner (1974, 1982)
 Zinédine Zidane (1998, 2006)
 Kylian Mbappé (2018, 2022)

 Giocatori espulsi:
5
 Pedro Monzón nel 1990
 Gustavo Dezotti nel 1990
 Marcel Desailly nel 1998 (unico a vincere comunque la finale)
 Zinédine Zidane nel 2006
 John Heitinga nel 2010
 Maggior numero di gol fatti:
4
 Kylian Mbappé (1 nel 2018, 3 nel 2022)
3
 Vavá (2 nel 1958, 1 nel 1962)
 Pelé (2 nel 1958, 1 nel 1970)
 Geoff Hurst (3 nel 1966)
 Zinédine Zidane (2 nel 1998, 1 nel 2006)
2
 Gino Colaussi (2 nel 1938)
 Silvio Piola (2 nel 1938)
 Helmut Rahn (2 nel 1954)
 Mario Kempes (2 nel 1978)
 Paul Breitner (1 nel 1974, 1 nel 1982)
 Ronaldo (2 nel 2002)
 Lionel Messi (2 nel 2022)

 Autoreti:
1
 Mario Mandžukić nel 2018

Club 
Di seguito la lista dei club i cui calciatori hanno messo a segno almeno una rete nella finale di un mondiale:

Contributo dei club 
 Maggior numero di calciatori di uno stesso club convocati per la fase finale di un campionato mondiale:
In assoluto:
 Barcellona con 17 giocatori convocati nel 2022
 Della stessa nazionalità dell'associazione nazionale:
  Seoul Army Club, con 16 giocatori convocati nella nazionale sudcoreana nel 1954 (80,00% del totale)
Campionato nazionale con più giocatori convocati in assoluto:
 Premier League con 1159 calciatori
 Maggior numero di vittorie dei calciatori per club di appartenenza:
 In assoluto:
 27 trionfi per i calciatori della  Juventus
 Della stessa nazionalità dell'associazione nazionale:
 22 vittorie italiane per i calciatori della  Juventus
 Maggior numero di calciatori di uno stesso club che hanno partecipato a un singolo incontro:
 In assoluto (in ordine cronologico):
 10 giocatori del  Seoul Army Club, schierati nella nazionale sudcoreana (- 0-9, nella prima fase del campionato mondiale 1954)
 In una finale (in ordine cronologico):
 In una squadra:
 8 giocatori dello  Slavia Praga nel 1934 (tutti schierati nella nazionale cecoslovacca)
 In entrambe le squadre:
 8 giocatori della  Juventus nel 2006 (cinque schierati nella nazionale italiana e tre in quella francese)
 In qualità di titolari:
 10 giocatori del  Seoul Army Club, schierati nella nazionale sudcoreana (- 0-9, nel 1954)
 Maggior numero di calciatori di uno stesso club convocati in una nazionale finalista del campionato mondiale:
 In assoluto (in ordine cronologico):
 12 giocatori dello  Slavia Praga convocati nella nazionale cecoslovacca nel 1934 (54,55% del totale)
 In qualità di titolari in finale:
 In una squadra:
 8 giocatori dello  Slavia Praga nel 1934
 In entrambe le squadre:
 6 giocatori della  Juventus nel 2006 (quattro schierati nella nazionale italiana e due in quella francese)
 Maggior numero di calciatori di uno stesso club convocati in una nazionale vincitrice del campionato mondiale:
In assoluto (in ordine cronologico):
 9 giocatori della  Juventus convocati nella nazionale italiana vincitrice nel 1934 (40,91% del totale)
 9 giocatori del  Peñarol convocati nella nazionale uruguaiana vincitrice nel 1950 (40,91% del totale)
 In qualità di titolari nella finale (in ordine cronologico):
 6 giocatori del  Bayern Monaco nella nazionale tedesca nel 1974
 6 giocatori della  Juventus nella nazionale italiana nel 1982
 6 giocatori del  Barcellona nella nazionale spagnola nel 2010
 6 giocatori del  Bayern Monaco nella nazionale tedesca nel 2014.
 Club con più giocatori convocati in assoluto nelle fasi finali:
 Barcellona, con 143 calciatori
Campionato nazionale con più campioni del mondo in assoluto:
 Serie A, con 115 giocatori
Club con almeno un giocatore impegnato nel maggior numero di finali consecutive:
 Bayern Monaco e  Inter, entrambe con almeno un giocatore schierato in finale dal 1982 al 2022 (11 edizioni)
 Maggior numero di calciatori di uno stesso club a segno nelle finali mondiali:	
 7 giocatori dell' Inter
 Maggior numero di marcature siglate da calciatori di uno stesso club nelle finali mondiali:
 8 reti dei giocatori dell' Inter

Statistiche su città e stadi

Città e impianti per edizione 
Questa tabella presenta il numero di città ospitanti e di stadi in ogni edizione:

 Numero totale di città ospitanti una partita del campionato mondiale di calcio:
168 (179 nel 2026) 
 Numero totale di stadi ospitanti una partita del campionato mondiale di calcio:
191 (206 nel 2026)
 Numero di edizioni in cui ogni città ospita un solo impianto:
12 (13 nel 2026)
 Numero di edizioni in cui almeno una città ospita più impianti:
10
 Numero di edizioni in cui una sola città ha ospitato due stadi:
7
 Numero di edizioni in cui tre città hanno ospitato due stadi:
1 (Barcellona, Madrid e Siviglia per il )
 Numero di edizioni in cui una città ha ospitato tre stadi:
1 (Montevideo per il )
 Numero di edizioni in cui una città ha ospitato due stadi e una città ha ospitato tre stadi:
1 (rispettivamente Doha e Al Rayyan per il )

Record 
 Maggior numero di città ad ospitare una singola edizione:
20 (2002)
 Maggior numero di stadi ad ospitare una singola edizione:
20 (2002)
 Maggior numero di città e stadi ad ospitare una singola edizione in un solo paese:
14 città e 17 stadi (1982)
 Minor numero di città ad ospitare una singola edizione:
1 (Montevideo nel 1930)
 Minor numero di stadi ad ospitare una singola edizione:
3 (1930)
 Città che ha ospitato più partite:
23 (Città del Messico: nel 1970 10 incontri all'Estadio Azteca, nel 1986 9 incontri all'Estadio Azteca e 4 incontri all'Estadio Olímpico Universitario; Al Rayyan: nel 2022 8 incontri all' Education City Stadium e allo Stadio Internazionale Khalifa, 7 incontri allo Stadio Ahmed bin Ali)
 Stadio che ha ospitato più partite:
19 (Estadio Azteca: 10 gare nel 1970 e 9 nel 1986)
 Città che ha ospitato più partite in una singola edizione:
23 (Al Rayyan: nel 2022 8 incontri all' Education City Stadium e allo Stadio Internazionale Khalifa, 7 incontri allo Stadio Ahmed bin Ali)
 Massimo numero di partite ospitate in uno stesso stadio in una singola edizione:
10 (Stadio del Centenario – Montevideo, 1930; Estadio Nacional de Chile – Santiago, 1962; Estadio Azteca – Città del Messico, 1970; Stadio Iconico di Lusail – Lusail, 2022)
 Città che hanno ospitato meno partite in assoluto:
1
Trieste (1934); Antibes, Le Havre, Lilla, Reims, Strasburgo (1938); Lugano (1954); Örebro, Eskilstuna, Uddevalla (1958)
 Città che hanno ospitato meno partite in una singola edizione:
1
le dieci suddette con Genova (1934), Lione (1938) e Recife (1950)
 Stadi che hanno ospitato meno partite in assoluto:
1
Stadio Littorio – Trieste (1934); Stade Auguste Delaune – Reims, Stade de la Meinau – Strasburgo, Stade Cavée Verte – Le Havre, Stade Victor Boucquey – Lilla, Stade du Fort Carré – Antibes (1938); Estádio Ilha do Retiro – Recife (1950); Stadio Comunale di Cornaredo – Lugano (1954); Behrn Arena – Örebro, Tunavallen – Eskilstuna, Rimnersvallen - Uddevalla (1958); White City Stadium – Londra (1966)
 Stadi che hanno ospitato meno partite in una singola edizione:
1
i dodici suddetti, oltre allo Stadio Luigi Ferraris – Genova (1934) ed allo Stade de Gerland – Lione (1938)
 Città che hanno ospitato più finali mondiali:
2
Città del Messico (1970 e 1986), Roma (1934 e 1990), Parigi (1938 e 1998), Rio de Janeiro (1950 e 2014)
 Stadi che hanno ospitato più finali mondiali:
2
 Estadio Azteca (nel 1970 e nel 1986) e Maracanã (Estádio Jornalista Mário Filho, nel 1950 e nel 2014)
 Stadio più capiente nella storia dei mondiali:
Maracanã (Estádio Jornalista Mário Filho): nell'atto conclusivo dei mondiali 1950, giunse a contenere circa  spettatori
 Stadio ad aver avuto meno spettatori:
Stadio Pocitos: durante il primo incontro valevole per il gruppo 3 fra  e , gli astanti furono ufficialmente oltre , ma le ricostruzioni ne accertano circa 300
 Stadio più a nord ospitante una partita del mondiale:
Zenit Arena – San Pietroburgo (2018)
 Stadio più vicino all'equatore ospitante una partita del mondiale:
Arena da Amazônia – Manaus (2014)
 Stadio più a sud ospitante una partita del mondiale:
Estadio José María Minella – Mar del Plata (1978)
 Stadio più a est ospitante una partita del mondiale:
Sapporo Dome – Sapporo (2002)
 Stadio più a ovest ospitante una partita del mondiale:
Stanford Stadium – Stanford (1994) (diventerà il Lumen Field – Seattle nel 2026)
 Stadio ospitante la finale mondiale situato all'altitudine maggiore:
 Estadio Azteca – Città del Messico (2220 m s.l.m)

Statistiche sull'ubicazione degli stadi 
 Città ospitanti tre stadi in edizioni diverse:
Parigi
Parc des Princes (nel 1938 e nel 1998), Stade olympique Yves-du-Manoir (nel 1938), Stade de France (nel 1998)
 Città ospitanti due o più stadi nella stessa edizione:
 1930: Montevideo (Centenario, Stadio Pocitos e Stadio Gran Parque Central)
 1938: Parigi (Parc des Princes e Stade olympique Yves-du-Manoir)
 1966: Londra (Wembley e White City Stadium)
 1978: Buenos Aires (Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti e Estadio Josè Amalfitani)
 1982: Madrid (Stadio Santiago Bernabéu e Stadio Vicente Calderón); Barcellona (Camp Nou e Estadi de Sarrià); Siviglia (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán e Estadio Benito Villamarín)
 1986: Città del Messico (Estadio Azteca e Estadio Olímpico Universitario)
 1998: Parigi (Parc des Princes e Stade de France)
 2010: Johannesburg (FNB Stadium e Ellis Park Stadium)
 2018: Mosca (Stadio Lužniki e Otkrytie Arena)
 2022: Doha (Stadio Al-Thumama e Stadium 974); Al Rayyan (Education City Stadium, Stadio Internazionale Khalifa e Stadio Ahmed bin Ali)
 Città in cui si sono giocate partite del mondiale in due edizioni diverse:
 Italia (1934 e 1990): Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino.
 Francia (1938 e 1998): Bordeaux, Lione, Marsiglia, Parigi, Tolosa
 Brasile (1950 e 2014): Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, San Paolo
 Messico (1970, 1986, 2026): León, Puebla, Toluca (1970 e 1986), Monterrey (1986 e 2026)
 Germania (1974 e 2006): Amburgo, Berlino, Dortmund, Francoforte sul Meno, Gelsenkirchen, Hannover, Monaco di Baviera, Stoccarda
 Stati Uniti (1994 e 2026): Dallas, East Rutherford.
 Città in cui si sono giocate partite del mondiale in tre edizioni diverse:
 Messico (1970, 1986, 2026): Città del Messico, Guadalajara
 Stadi in cui si sono giocate partite del mondiale in due edizioni diverse:
 Italia (1934 e 1990): Bologna – Stadio Renato Dall'Ara, Firenze – Stadio Artemio Franchi, Genova – Stadio Luigi Ferraris, Milano – Stadio Giuseppe Meazza.
 Francia (1938 e 1998): Bordeaux – Parc Lescure, Lione – Stade de Gerland, Marsiglia – Stadio Vélodrome, Parigi – Parc des Princes, Tolosa - Stadium Municipal.
 Brasile (1950 e 2014): Rio de Janeiro – Maracanã (Estádio Jornalista Mário Filho).
 Messico (1970, 1986 e 2026): Guadalajara – Estadio Jalisco, León – Estadio Nou Camp, Puebla - Estadio Cuauhtémoc, Toluca – Estadio Nemesio Díez (tutti nel 1970 e 1986).
 Germania (1974 e 2006): Amburgo - Volksparkstadion, Berlino – Olympiastadion, Dortmund – Westfalenstadion, Francoforte sul Meno – Waldstadion, Hannover – Niedersachsenstadion, Stoccarda (Mercedes-Benz Arena)
 Stadi in cui si sono giocate partite del mondiale in tre edizioni diverse:
 Messico (1970, 1986 e 2026): Città del Messico – Estadio Azteca
 Capitale a non aver ospitato alcuna partita di un mondiale organizzato in casa:Stoccolma (1958, incontri disputati a Solna) e Tokyo (2002, incontri disputati a Yokohama)
 Numero di edizioni in cui la finale è stata disputata in una città capitale:'''
14

Classifiche

Città che ha ospitato più partite dei mondiali 
Sono riportate solo le città che hanno ospitato più di 10 partite:
 Città del Messico, 23 partite: Estadio Azteca 10 partite nel 1970 e 9 partite nel 1986; Estadio Olímpico Universitario 4 partite nel 1986.
 Al Rayyan, 23 partite: Education City Stadium 8 partite nel 2022; Stadio Internazionale Khalifa 8 partite nel 2022; Stadio Ahmed bin Ali 7 partite nel 2022.
 Parigi, 21 partite: Parc des Princes 3 partite nel 1938 e 6 partite nel 1998; Stade olympique Yves-du-Manoir (Colombes) 3 partite nel 1938; Stade de France (Saint-Denis) 9 partite nel 1998.
 Montevideo, 18 partite: Stadio del Centenario 10 partite nel 1930; Stadio Gran Parque Central 6 partite nel 1930; Stadio Pocitos 2 partite nel 1930.
 Guadalajara, 17 partite: Estadio Jalisco 8 partite nel 1970 e 6 partite nel 1986; Estadio Tres de Marzo 3 partite nel 1986
 Johannesburg, 15 partite: FNB Stadium 8 partite nel 2010; Ellis Park Stadium 7 partite nel 2010.
 Rio de Janeiro, 15 partite: Maracanã (Estádio Jornalista Mário Filho) 8 partite nel 1950 e 7 partite nel 2014.
 Doha, 15 partite: Stadio Al-Thumama 8 partite nel 2022; Stadium 974 7 partite nel 2022.
 San Paolo, 13 partite: Estádio do Pacaembu 6 partite nel 1950; Arena Corinthians 7 partite nel 2014.
Mosca, 12 partite: Stadio Lužniki 7 partite nel 2018, Otkrytie Arena 5 partite nel 2018.
 Buenos Aires, 12 partite: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti 9 partite nel 1978; Stadio José Amalfitani 3 partite nel 1978.
 León, 11 partite: Estadio Nou Camp 7 partite nel 1970 e 4 partite nel 1986.
 Monaco di Baviera, 11 partite: Olympiastadion 5 partite nel 1974; Allianz Arena 6 partite nel 2006.

Stadio che ha ospitato più partite dei mondiali 
Sono riportati solo gli stadi che hanno ospitato un minimo di 10 partite:
 Estadio Azteca – Città del Messico, 19 partite: 10 partite nel 1970 e 9 partite nel 1986.
 Estadio Jalisco – Guadalajara, 17 partite:  8 partite nel 1970 e 9 partite nel 1986.
 Maracanã (Estádio Jornalista Mário Filho) – Rio de Janeiro, 15 partite:  8 partite nel 1950 e 7 partite nel 2014.
 Estadio Nou Camp – León, 11 partite:  7 partite nel 1970 e 4 partite nel 1986.
 Stadio del Centenario – Montevideo, 10 partite:  10 partite nel 1930.
 Estadio Nacional de Chile – Santiago, 10 partite: 10 partite nel 1962.
 Westfalenstadion – Dortmund, 10 partite: 4 partite nel 1974 e 6 partite nel 2006.
 Waldstadion – Francoforte sul Meno, 10 partite: 5 partite nel 1974 e 5 partite nel 2006.
 Mercedes-Benz Arena – Stoccarda, 10 partite: 4 partite nel 1974 e 6 partite nel 2006.
 Stadio Iconico di Lusail – Lusail, 10 partite:  10 partite nel 2022.

Note

Voci correlate
Campionato mondiale di calcio
Marcatori del campionato mondiale di calcio
Scelta della nazione organizzatrice della fase finale del campionato mondiale di calcio

Campionati mondiali di calcio
Statistiche di calcio
Calcio